Katyn kan syfta på:
 Katyn, ort, Smolensk oblast, Ryssland
 Katynmassakern, massavrättningar i Katyn våren 1940
 Katyn (vattendrag i Belarus), vattendrag i Belarus
 Katyn (film), polsk film från 2007

Se även 
 Chatyn, tidigare by i Belarus